

Patronyme 

Pierre-André Latreille (1762-1833), entomologiste français.
 Camille Latreille (1870-1927), homme de lettres français.
 André Latreille (1901-1984), historien français.
 Geneviève Latreille (1929-1982), psychologue sociale française, pionnière de l’approche éducative en orientation scolaire et professionnelle.
 Francis Latreille (1948-), photographe franco-américain.